2 miejscowości w Polsce: 
 Kruszewnia – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg 
 Kruszewnia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz